

Поперечне — село, Ріддерська міська адміністрація, Східноказахстанська область

Поперечне — село, Каменський район, Алтайський край
 Поперечне — село, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Поперечне — селище, Хабарський район, Алтайський край
 Поперечне — село, Юргинський округ, Кемеровська область

Поперечне — село, Павлоградський район, Дніпропетровська область